Махамба - криптид, що ховається в Демократичній Республіці Конго, в болотах біля озера Лікоуала.

Це величезний крокодил, який досягає в довжину до 15 метрів. Бобанґи кажуть, що він не схожий на жодну тварину, яку вони бачили. Вони тільки порівнювали його з іншими істотами, такими, як крокодил або легендарним нгума-монене. Також повідомляється, що він нападав і пожирав плоти і каное.

Швидше за все є вимерлим крокодилом саркозухом.
криптиди